His Brother's Wife – cortometraggio del 1910 diretto da Theo Frenkel
His Brother's Wife – cortometraggio del 1914 diretto da Jack J. Clark
His Brother's Wife – cortometraggio del 1915 diretto da Warwick Buckland
His Brother's Wife – film del 1916 diretto da Harley Knoles
L'ultima prova (His Brother's Wife) – film del 1936 diretto da W. S. Van Dyke